Goßberg bezeichnet:

 Goßberg (Hunsrück), eine 484 m hohe Kuppe im Hunsrück
 Goßberg (Eifel), einen ehemaligen Schichtvulkan bei Walsdorf in der Eifel
 Goßberg (Frankenberg/Eder), Ortsteil von Frankenberg (Eder)
 Goßberg (Striegistal), einen Ortsteil der Gemeinde Striegistal in Sachsen

Siehe auch:
 Gosberg